Cadillac Ranch – scultura monumentale esposta all'aperto ad Amarillo in Texas negli Stati Uniti d'America
 Cadillac Ranch –  singolo di Bruce Springsteen del 1981
 Cadillac Ranch – film del 1996 diretto da Lisa Gottlieb